Серге́й Деме́нтьев:
 Дементьев, Сергей Афанасьевич (1866 — после 1922) — член IV Государственной думы от Екатеринославской губернии.
 Дементьев, Сергей Васильевич (род. 1960) — советский, украинский и российский футболист.
 Дементьев, Сергей Владимирович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Дементьев, Сергей Тимофеевич — первый заместитель председателя Госстроя РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 Дементьев, Сергей Юрьевич (род. 1960) — советский и российский футболист.